Lichtenöd ist der Ortsname von

 Lichtenöd (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Lichtenöd (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern